L'Open d'Angleterre 2016 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du 8 au  à Birmingham, Angleterre. Il s'agit du premier tournoi Super Series de l'année sur le calendrier de la Fédération internationale de badminton.

Palmarès

Simple Hommes

Têtes de série 

 Chen Long
 Lee Chong Wei
 Jan Ø. Jørgensen
 Kento Momota

 
 Lin Dan
 Viktor Axelsen
 Chou Tien-chen
 Tian Houwei

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Simple Dames

Têtes de série 

 Carolina Marín
 Saina Nehwal
 Li Xuerui
 Wang Yihan

 
 Sung Ji-hyun
 Ratchanok Intanon
 Wang Shixian
 Nozomi Okuhara

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double hommes

Têtes de série 

 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
 Fu Haifeng / Zhang Nan
 Mathias Boe / Carsten Mogensen

 
  Chai Biao / Hong Wei
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Double Dames

Têtes de série 

 Luo Ying / Luo Yu
 Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
 Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl

 
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Tang Yuanting / Yu Yang
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan
  Chang Ye-na / Lee So-hee

Haut de tableau

Bas de tableau 
{{Tableau Coupe 16 (3 sets)
|DF-titre=

|DH1=| Della Destiara Haris   Rosyita Eka Putri Sari|w/o||
|DH2=| Isabel Herttrich   Birgit Michels|||
|DH3=Q4| Nadia Fankhauser   Sannatasah Saniru|6|10|
|DH4=7| Jung Kyung-eun   Shin Seung-chan|21|21|
|DH5=| '''Anggia Shitta Awanda

Tableau final

Double Mixte

Têtes de série 

 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
 Liu Cheng / Bao Yixin
 Ko Sung-hyun / Kim Ha-na

 
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Xu Chen / Ma Jin
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Praveen Jordan / Debby Susanto

Haut de Tableau

Bas de tableau

Tableau final

Lien externe

Références 

BWF Super Series
Compétition de badminton en Angleterre
Événement sportif à Birmingham
Sport en Angleterre en 2016
Sport en mars 2016
Angleterre, Open d'